

События

Месопотамия 
 1398 год до н. э. — царь Куригальзу I из Кар-Дуниаша перестраивал город Ур.
 1390 год до н. э. — Эриба-Адад I (1393—1365 годы до н. э.) из Ассирии вступил в альянс с хеттами.

Египет 
 1397 год до н. э. — фараон Тутмос IV (1397—1388 годы до н. э.) — восьмой фараон из XVIII династии Египта.
 1395 год до н. э. — Тутмос IV подавил восстание в Леванте и заключил мирный договор с Митанни.
 1393 год до н. э. — Тутмос IV начал кампанию в Нубии, где население восстало.

Греция 
 1394 год до н. э. — царь Пенфей (1394—1389 годы до н. э.) из Фив бросил Полидору свой трон.
 1390 год до н. э. — культ Диониса распространился с большим насилием над Грецией.

См. также